Референдум на Аландских островах (1994) — официальный референдум среди населения Аландских островов, прошедший 20 ноября 1994 года по вопросу вхождения архипелага в Европейский союз. Несмотря на то, что в материковой части Финляндии референдум за вхождение в ЕС прошёл 16 октября, на архипелаге, согласно автономному статусу островов, состоялся свой собственный опрос общественного мнения. За членство в Европейском союзе проголосовали 73,64 % пришедших на референдум.

Результаты голосования

См. также 
 Аландские острова и Европейский союз

Примечания 

Ноябрь 1994 года
1994 год в Финляндии
Референдумы на Аландских островах
Референдумы 1994 года
Аландские острова